Поз () — французская фамилия. Известные носители:

 Поз, Жан (1579—1651) — французский священнослужитель, писатель, учёный.
 Поз, Логан (род. 1981) — американский футболист, игравший в роли опорного полузащитника.

См. также 
 Куч-Поз — река в России, протекает в Республике Коми.